ICS steht für:
 IBM Cabling System, ein proprietäres Verkabelungssystem
 iCalendar, ein Standard zum Austausch von Kalenderinformationen
 In-Channel-Select, ein empfangsverbesserndes Verfahren für Schmalband-FM-Empfänger
 Incident Command System, ein Führungssystem für Großeinsätze
 Information and Computational Sciences, interdisziplinäres Forschungsgebiet aus Information Science und Computational Science
 Ingress Control Switch, oder ICS-Schalter, ein Schalter in der HF-Technik, der bei Auftritt hochfrequenter Störstrahlungen (Ingress Noise) den Rückweg bedämpft oder ganz abschaltet
 Individueller Chemie-Schutz in der Schweizer Armee, siehe ABC-Bereitschaftsgrad
 Industrial Control System, Steuerungssysteme in industriellen Anlagen
 Information Control System, der alte Name für die IBM-Datenbank IMS
 inhalative Corticosteroide zur Behandlung von z. B. Asthma bronchiale
 Internal Control System, englisch für Internes Kontrollsystem, ein Führungsinstrument für das systematische Management von Risiken in betrieblichen Prozessen
 Internal Control System, eine Bedieneinheit für Klimaautomatik, Radio und Bordcomputer bei Alfa Romeo
 International Classification for Standards (ICS), ein System zur Einteilung technischer Standards
 Internationales Congresscenter Stuttgart, das Kommunikations- und Veranstaltungszentrum der Landesmesse Baden-Württemberg, siehe Messe Stuttgart
 Internet Chess Server, englisch für Schachserver, die es ermöglichen via Internet gegeneinander Schach zu spielen
 Internet Chess Server, früherer Name des Schachservers Internet Chess Club
 Internet Component Suite, Komponentenbibliothek des Belgiers François Piette für Delphi und C++Builder
 Internet Connection Sharing, englisch für Internetverbindungsfreigabe
 Interoperability Conformance Specification, eine anwendungsorientierte Erweiterung des Befehlsumfangs einer Basisspezifikation, z. B. bei den CIP4-Formatspezifikationen
 Investment Court System (Investitionsgerichtssystem)
 Ice Cream Sandwich, Name der Version 4.0 des mobilen Betriebssystems Android

ICS bezeichnet folgende Organisationen oder Unternehmen:
 Indian Civil Service, den öffentlichen Dienst der indischen Regierung
 Institut für Christliche Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Integrated Circuit Systems Inc., ein Hersteller integrierter Schaltungen
 International Card Services B.V., niederländisches Kreditkarten-Unternehmen, u. a. Ausgeber von VISA-Karten
 International Certification Services, eine Zertifizierungsinstitution des biologischen Landbaus
 International Chamber of Shipping, eine Handelsschiffahrtorganisation in London
 International College of Surgeons, 1935 in Genf gegründete Chirurgenvereinigung
 International Commission on Stratigraphy (Internationale Kommission für Stratigraphie), legt die Geologische Zeitskala zur Einteilung der Erdzeitalter international verbindlich fest
 International Concert Service, ein Festival- und Konzertveranstalter aus Dörpstedt, u. a. Wacken Open Air
 International Continence Society, eine Non-Profit-Organisation zur Standardisierung verschiedenster medizinischer Verfahrensweisen rund um die Harn- und Stuhlinkontinenz sowie der damit verbundenen Nomenklatur
 ICS International AG Identcode-Systeme, deutscher IT-Anbieter mit Fokus auf Logistik-Software und -Hardware

Abkürzung